Ammalortoq bezeichnet:
 Ammalortoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ammalortoq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ammalortoq (See, Ilulissat, nördlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ammalortoq (See, Ilulissat, südlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ammalortoq (See, Maniitsoq, nordöstlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ammalortoq (See, Maniitsoq, nordwestlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ammalortoq (See, Maniitsoq, östlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ammalortoq (See, Maniitsoq, südöstlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ammalortoq (See, Maniitsoq, südwestlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ammalortoq (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland